Mustafa Öztürk ist der Name folgender Personen:

* Mustafa Öztürk (Politiker) (* 1973), deutscher Landespolitiker (Bremen) (B90/Grüne)
 Mustafa Öztürk (Fußballspieler) (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Mustafa Öztürk (Koranwissenschaftler), türkischer islamischer Theologe der Ankaraner Schule